Legio VIIII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio VIIII (Cesare)
Legio VIIII (Marco Antonio)
Legio VIIII Hispana

Pagine correlate
Elenco di legioni romane